Дейхман — фамилия. Известные носители:

 Дейхман, Оскар Александрович (1818—1891) — российский горный инженер, писатель.
 Дейхман, Яков Петрович (1823—1882) — российский общественный деятель, градоначальник Петрозаводска.